Chiesa di San Ponziano – a Carbonia
 Chiesa di San Ponziano – a Lucca
 Chiesa di San Ponziano – a Roma
 Chiesa di San Ponziano – a Spoleto